Els orbeliani (georgià ორბელიანი) foren una família (tavadi) aristocràtica de Geòrgia, que es va bifurcar de la família dels Barataixvili al  i va originar unes quantes línies anomenades orbeliani, orbelishvili (ორბელიშვილი), qaplanishvili (ყაფლანიშვილი), i jambakur(ian)-orbeliani (ჯამბაკურ[იან]-ორბელიანი). Foren destacats polítics i homes de la cultura i les ciències; van restar influents sota el domini rus al segle XIX quan les principals línies de la família van ser rebudes en la noblesa principesca (knyaz) de l'Imperi Rus, i fins al .

L'Orbeliani deriven dels prínceps Barataixvili - ells mateixos possibles descendents de la casa medieval dels Liparits-Orbeliani - enmig de les enemistats familiars sagnants al . Darrerament els Orbelianis reclamaven descendència imperial xinesa i el títol de gentilitat de Janbakur (més tard Jambakur; en persa, "Fill del cel de la Xina").

Aquesta nova dinastia principesca nova rebia el cognom d'Orbelishvili (després Orbeliani) o Qaplanishvili agafats dels seus dos primers membres - Orbel (que va florir vers 1600) i el seu fill Qaplan (assassinat el 1671). Els Orbeliani estaven en possessió d'un feu gran anomenat Saorbelo o Saqaplanishvilo que comprenia la part sud del principat dels Barataixvili (anomenat el principat de Sabaratiano), incloent-hi moltes de les valls del Ktsia i el Dmanisi en el que és ara la regió de Kvemo Kartli de Geòrgia. Es consideraven entre les sis cases "individides" del Regne de Kartli, que superaven en rang als que havien sucumbit a la divisió que debilitava els seus alous dinàstics.

Al  els Orbeliani exercien sobirania per sobre gairebé 100 famílies menors de la noblesa (aznauri) i 2.000 camperols que vivien en gairebé 160 pobles. Tenien un palau i una abadia familiar a Tandzia, castells a Dmanisi, Kveshi i Khuluti, i monestirs a Pitareti i Dmanisi. Els membres de la família Orbeliani gaudien en feu dels oficis de Cap de Polícia de Somkhètia, Cap Principal de Justícia i, conjuntament amb la casa de Mukhrani i Panaskerteli, prínceps-mestres del Palau de Geòrgia.

Cap al final del  els Orbeliani marxaren de les seves propietats patrimonials a Kvemo Kartli - turmentats per incessants ràtzies de les veïnes tribus turques - i es reinstal·laven a Tbilissi, la capital de Geòrgia.

Després de l'annexió russa de Geòrgia, set línies Orbeliani foren reconegudes amb rang de prínceps: quatre com a Prínceps Dzhambakurian-Orbeliani (rus Джамбакуриан-Орбелиани), una com Prínceps Dzhambakur-Orbelianov (Джамбакур-Орбелианов), i dos com Prínceps Orbelianov (Орбельянов):

Membres notables 
 Sulkhan-Saba Orbeliani (1658–1725), escriptor, monjo i diplomàtic
 David Orbeliani (1739–1796), militar, polític i traductor 
 Alexandre Orbeliani (1802–1869), poeta, dramaturg, periodista i historiador
 Grigol Orbeliani (1804–1883), poeta i militar
 Vakhtang Orbeliani (1812–1890), poeta i militar
 Georgi Ilich Orbeliani (1853–1924), militar
 Ivan Makarovich Orbeliani (1844-1919), general
 Ivan Makarovich Orbeliani (1844-1919), general

Referències 

Geòrgia
Dinasties